Генеральные штаты Нидерландов ( ) — высший представительный и законодательный орган (парламент) Нидерландов.

История 
Генеральные штаты учреждены в 1814 году в форме однопалатного парламента, в 1815 году с принятием конституции были разделены на Первую и Вторую палаты.

Генеральные штаты возникли в XV веке как собрание всех провинциальных штатов Бургундских Нидерландов. 

В 1579 году, во время нидерландской революции, Генеральные штаты распались, поскольку северные провинции открыто восстали против Филиппа II Испанского, а генеральные штаты северных провинций заменили власть Филиппа II на независимость Голландской Республики в 1581 году. Генеральные штаты в 1796 году были заменены Национальным собранием после Батавской революции (переворота) 1795 года и были восстановлены только (точнее созданы заново в другом виде) в 1814 году, когда страна восстановила свой суверенитет. Генеральные штаты были учреждены в форме однопалатного парламента, в 1815 году с принятием конституции были разделены на  и Палату представителей. 

После конституционной поправки 1848 года члены Палаты представителей избрались прямым голосованием, и права Генеральных штатов были значительно расширены, что фактически установило парламентскую демократию в Нидерландах.

С 1918 года члены Палаты представителей избираются на четыре года с использованием пропорционального представительства по партийным спискам, а 75 членов Сената избираются провинциальными штатами каждые четыре года. В исключительных случаях обе палаты образуют совместную сессию, известную как Объединённая ассамблея. Председатель Сената является председателем Генеральных штатов во время Объединённой Ассамблеи.

Устройство 
Генеральные штаты состоят из Первой палаты (известной также как Сенат) и Второй палаты (Палата представителей). Сенат избирается путём непрямых выборов региональными законодательными органами (с добавлением представителей выбранных диаспорой и жителями Карибских Нидерландов), Вторая палата формируется путём прямых всенародных выборов.

Генеральные штаты заседают в комплексе зданий Бинненхоф («Внутренний двор») в Гааге. Первая палата собирается лишь один день в неделю и утверждает законопроекты, принятые Второй палатой. На основании состава Второй палаты формируется правительство Нидерландов.

В рыцарском зале (Риддерзал) Бинненхофа происходят торжественные совместные заседания палат, по случаю открытия сессии с участием монарха (Принцев день, каждый год в третий вторник сентября), в связи с утверждением бракосочетания члена королевской семьи или со смертью монарха. Совместное заседание палат имеет право также действовать как полномочный орган в случае вакансии престола, отсутствия наследника и неспособности регента исполнять обязанности — оно может избирать в таком случае нового монарха.

История 

Первоначально высшее сословно-представительское учреждение нидерландских провинций (включавших также территорию современной Бельгии). Генеральные штаты состояли из депутатов духовенства, дворянства и верхушки горожан. Впервые были созваны в 1463 году, после объединения Нидерландов бургундскими герцогами. Первое заседание состоялось 9 января 1464 года в Брюгге. Генеральные штаты имели право вотирования налогов, особенно широкие полномочия дала им «Великая привилегия» 1477 года. В период Нидерландской революции XVI века (переворота) Генеральные штаты стали центром оппозиции испанскому режиму, а с отделением Северных Нидерландов — высшим постоянно действующим законодательным органом Республики Соединённых провинций. В Генеральных штатах каждая провинция имела один голос, но часть территории республики — так называемые Генеральные земли — не относилась к провинциям, управлялась непосредственно из центра и не имела голоса в парламенте.

Генеральные штаты просуществовали до Батавской революции 1795 года и были восстановлены в 1814 году в Соединённом королевстве Нидерландов.

В честь Генеральных штатов получил название Статен-Айленд в Нью-Йорке (бывшая голландская колония Новый Амстердам).

Примечания

Комментарии 

Сословно-представительные учреждения
Нидерланды
Государственное устройство Нидерландов
Гаага